UGA est un code, qui signifie :
 Ouganda,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3,

UGA est un codon d'ARN messager, qui signifie, selon le code génétique :
 codon-STOP Opale dans la plupart des cas,
 sélénocystéine après une séquence d'insertion SecIS pour coder de rares sélénoprotéines (essentiellement des oxydo-réductases),
 tryptophane chez les mycoplasmes et vraisemblablement plus largement chez les Opisthochontes.

UGA est un acronyme, qui signifie :
 Université de Géorgie (University of Georgia) située à Athens (Géorgie) aux États-Unis,
 Université Grenoble-Alpes
 Université du Golfe arabique
 Unité géographique d'analyse utilisée dans l'analyse des ventes de l'industrie pharmaceutique en France,

Code